Орр (Orr) — фамилия шотландского происхождения (родственные — Айвор, Макайвор, Макгайвер, Макьюр и т. д.).

Известные носители 
 
 Орр, Бобби (род. 1948) — канадский хоккеист, защитник.
 Орр, Брэдли (род. 1982) — английский футболист, правый защитник.
 Орр, Вики (род. 1967) ― американская баскетболистка.
 Орр, Джеймс (род. 1953) — канадский режиссёр, сценарист и продюсер кино.
 Орр, Джон Бойд (1880—1971) — английский педагог, врач, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира за 1949 год.
 Орр, Колтон (род. 1982) — канадский хоккеист, нападающий, тафгай.
 Орр, Леонард (род. 1938) — один из пионеров Нового Века, привнёсший концепт «просветлённого сознания».
 Орр, Марк (род. 1955) — ирландский шахматист, международный мастер (1988).
 Орр, Тим (род. 1968) — американский кинооператор.
 Орр, Уильям Макфадден (1866—1934) — северо-ирландский и британский учёный, специалист в области прикладным математики.